Tony Bevan (saxofonist) - Brits saxofonist
 Tony Bevan (schilder) - Brits kunstschilder